3 miejscowości w Polsce: 
 Bożewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Baboszewo 
 Bożewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Mochowo 
 Bożewo – przysiółek w woj. pomorskim, w pow. kwidzyński, w gminie Prabuty

Zobacz też: Bożewo Nowe